Положение по бухгалтерскому учёту
Пост/Пункт боевого управления (воен., см., например, комплекс С-300)